«Возвращение стада» — название нескольких картин:
 «Возвращение стада» — картина Питера Брейгеля Старшего, написанная в 1565 году.
 «Возвращение стада» — картина Констана Тройона, написанная в начале 1850-х годов.
 «Возвращение стада» — картина Фёдора Васильева, написанная в 1868 году.